Kaiserhalle steht für:
 Kaiserhalle (Bonn)
 Kaiserhalle (Burgbrohl)
 Kaiserhalle in der Dechenhöhle bei Iserlohn

Siehe auch:
 Kaisersaal